Sid Meier's Colonization (computerspel), computerspel uit 1994
Sid Meier's Civilization IV: Colonization, remake uit 2008